Evelyn Pierrepont kan syfta på:

* Evelyn Pierrepont, 1:e hertig av Kingston-upon-Hull (omkring 1655–1726), brittisk peer
 Evelyn Pierrepont, 2:e hertig av Kingston-upon-Hull (1711–1773), brittisk peer
 Evelyn Pierrepont (1775–1801), brittisk parlamentsledamot
 Evelyn Pierrepont, 5:e earl Manvers (1888–1940), brittisk peer